Никифори́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Никифоридис, Иоаннис (в монашестве Амвросий; род. 1952) — митрополит Филиппский.
  (1928—1951) — греческий общественный и политический деятель.